Серафины — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Серафины — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Серафины — деревня в Лидском районе Гродненской области.